Uigurisch steht für:

 das Volk der Uiguren
 Uigurische Sprache

Siehe auch: